Krakau heißen folgende geographische Objekte:

 Krakau (Kraków), Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Krakau (Steiermark), Gemeinde in der Steiermark, Österreich

Gemeindeteile:
 Krakau (Bad Lauchstädt), Ortsteil von Bad Lauchstädt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Krakau (Blankenhain), Gutshof bei Blankenhain, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Krakau (Coswig), Ortsteil von Coswig im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

historisch:
 Republik Krakau, Rzeczpospolita Krakowska, Städtereprublik 1815–1846
 Großherzogtum Krakau, 1846–1918 (österreichisch)
 Bezirk Krakau, ehemaliger Landbezirk in Galizien und Lodomerien, Österreich
 Krakau (Sachsen), aufgelassene Siedlung auf dem Truppenübungsplatz Königsbrück im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Krakowiec (Danzig), Teil von Krakowiec-Górki Zachodnie, Stadtteil von Danzig, Polen (ehemalige Gemeinde  in der Danziger Niederung)
 Krasny Bor (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (Krakau, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Cricău, Gemeinde im Kreis Alba in Siebenbürgen, Rumänien
 Krakov, Gemeinde in der Mittelböhmischen Region, Tschechien

sowie:
 Krakau-Halbinsel, Halbinsel von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Krakautal, als Talung des Rantenbachs bei Krakau in der Steiermark
 

Krakau ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Krakau (1855–1909), russischer Elektrochemiker und Hochschullehrer
 Alexander Krakau (1817–1888), russischer Architekt und Hochschullehrer
 August Krakau (1894–1975), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Günter Krakau (* 1940), deutscher Maler
 Gunter Krakau (1929–2015), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Johann von Krakau (1544–1606), deutscher Domherr und Domdekan des Naumburger Doms
 Karlheinz Krakau (1928–2018), von 1975 bis 1989 Bürgermeister der Stadt Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis)
 Knud Krakau (* 1934), deutscher Historiker
 Monika Medick-Krakau (1946–2011), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Willi Krakau (1911–1995), deutscher Autorennfahrer

Siehe auch:
 Cracau; Krackau
 Krakaudorf
 Krakauer
 Krakauer Kämpe